Diecezja Isernia-Venafro (, ) – diecezja Kościoła łacińskiego w centralnych Włoszech, na obszarze świeckiego regionu Molise. Wywodzi swoją tradycję od ustanowionej w V wieku diecezji Isernia, która w 1852 została połączona z działającą od XI wieku diecezją Venafro. Podczas reformy administracyjnej Kościoła włoskiego w 1986 skorygowano jedynie nazwę diecezji, zastępując spójniik "i", oddzielający dotąd oba człony, myślnikiem.

Bibliografia 

Isernia
Isernia